Miejscowości w USA:
 Lost Creek – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Travis
 Lost Creek – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Harrison
Gminy w USA:
 Lost Creek (ang. Lost Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Vigo
 Lost Creek (ang. Lost Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Wayne
 Lost Creek (ang. Lost Creek Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Platte